Чо́ппер () — тип мотоцикла, который появился в Калифорнии в конце 1950-х годов. Он отличается радикально изменёнными углами поворота руля и удлиненными вилками, что делает его более вытянутым. Они могут быть построены из оригинального мотоцикла, модифицированного или построенного с нуля. Некоторые из характерных особенностей чопперов — длинные передние части с удлиненными вилками, часто сочетающиеся с увеличенным передним углом, хардтейл-рамы (рамы без задней подвески), очень высокие «обезьяньи подвески» или очень короткие «тяговые» рули, удлиненные или растянутые рамы, и больше, чем стоковые передние колеса.

Два известных примера чоппера — это кастомизированные Harley-Davidson, "Капитан Америка " и «Байк Билли», показанные в фильме 1969 года Беспечный ездок.

История 

Слово «чоппер» (от  «рубить») прочно закрепилось за видом мотоциклов с удлинённой рамой и передней вилкой[en]. Мотоциклы со стандартными рамой и вилкой обычно называют стоковыми. Предшественниками чопперов были серийные мотоциклы, подвергшиеся переделке для уличных гонок — «бобберы» ( — короткая стрижка). В отличие от бобберов, у будущего чоппера убирается не только всё лишнее — переднее крыло, иногда передний тормоз, глубокое заднее крыло, но также подвергается серьёзной переделке и сама рама. Ставится высокий руль, зачастую достаточно эпатажный (например, «Ape Hangers»), спинка («Sissy bar»), корни которой происходят от тех же бобберов, вынесенные вперёд подножки для ног мотоциклиста. Типичными атрибутами многих нео-чопперов также являются задний «каток» (широкое колесо, иногда в России называемое ВШК — Великое Широкое Колесо), сухая (hardtail) рама (без задней подвески), бензобак в виде небольшой капли, гранёный diamond tank или «гроб» (coffin tank) и неизменное обилие хромированных деталей. Чопперы впервые появились в США в 1950-х годах. Поначалу их делали энтузиасты на базе серийных мотоциклов «Харлей-Дэвидсон» и «Indian», также каноничными считаются 2-цилиндровые рядные моторы «B.S.A» и «Triumph». Одним из образцов раннего чопперостроения является мотоцикл «Капитан Америка» (на деле модифицированный Harley Davidson FL,модель 1951 года), показанный в фильме «Беспечный ездок», на котором ездил Питер Фонда.

В России энтузиасты часто делают для себя чопперы из советских мотоциклов «Урал», «Днепр», зачастую используя автомобильные двигатели от «Оки» и «Запорожца», причём последние получили в России почти официальное название «ЗАЗоциклы».

Существует несколько направлений чопперостроения: так называемый «Old School» (старая школа), создание шоу-стопперов (чопперов, предназначенных больше для различных выставок, чем для ежедневного использования), и современная кастом-школа. Стиль старой школы отличает практически неизменённый наклон рулевой колонки, «рогатый» руль, бак-капля и задние колеса стандартной размерности. Для стиля старой школы также характерны специфические приёмы окраски в виде различных геометрических узоров из тонких пересекающихся линий, так называемый «пинстрайпинг».

Шоу-стопперы разнообразны по дизайну, и их создание прежде всего преследует цель продвинуть имя фирмы-создателя (или одиночки — автора такого стоппера), привлечь внимание к своим работам. Созданием шоу-стопперов занимаются такие известные в мире кастом-строительства личности, как Арлен Несс и семья Teutul (фирма Orange County Choppers), ведущая также цикл передач  на канале Discovery Channel.

Современную американскую кастом-школу отличает использование рамы мотоцикла без задней подвески или имитации отсутствия таковой, узкого переднего колеса большого диаметра (19−23 дюйма) в сочетании с широким задним колесом 16−20 дюймов в диаметре и 230−330 мм шириной. Эти конструктивные особенности дополняются сильно увеличенным наклоном рулевой колонки, что существенно удлиняет базу мотоцикла и придаёт ему уникальный и легко узнаваемый вид. Также в последние несколько лет при создании чопперов стало модным использовать ременные приводы (так называемые open belt system) вместо цепных.

Одними из самых известных строителей чопперов являются: Рассел Митчел (Exile Cycles), Скотт Гиллен, Джесси Рук.

В России был создан чоппер промышленного изготовления «Урал-Волк» (1999−2011).

Примечания 

Типы мотоциклов
Кастом Культура